Курдюков — русская фамилия.

Известные носители 
 Курдюков, Александр Иванович (1897—1959) — советский инженер-контр-адмирал.
 Курдюков, Василий Алексеевич (1903—1980) — советский гидролог.
 Курдюков, Иван Фёдорович (1911—1977) — советский дипломат.
 Курдюков, Максим Андреевич (род. 1990) — американский, ранее российский фигурист-парник.
 Курдюков, Николай Сильвестрович (1868—1941) — русский архитектор, преподаватель, переводчик.
 Курдюков, Олег Леопольдович (род. 1966) — литовский журналист и телеведущий.
 Курдюков, Сергей Степанович (1926—1998) — советский государственный деятель, министр промышленности строительных материалов РСФСР.



См. также 
 Курдюкова
 Кордюков
 Курдюкофф — французская ветвь белоэмигрантов.